Stav k 1.1. 2020.

V Jihočeském kraji je 56 měst (v roce 2006 byl status města obnoven obcím Deštná, Rožmberk nad Vltavou, Sedlice, Stráž nad Nežárkou, Strmilov a Vlachovo Březí, v roce 2007 obci Husinec, v roce 2011 obci Jistebnice, v roce 2015 obci Bělčice, v roce 2017 obci Větřní):

Kraj
Jihočeský kraj
Města